Жребий может значить: 

 условный предмет, вынимаемый наудачу из множества других при каком-либо споре, состязании, разделе и устанавливающий права на что-либо. (см. Выборы по жребию, Жеребьёвка)
 (перен. устар.) судьба, доля, участь, назначение, удел.
 Урим и туммим — священный жребий в иудаизме.

В искусстве 
 «Жребий» (1975) — роман Стивена Кинга.
 «Салемские вампиры» (, 1979) — экранизация романа.
 «Жребий Салема 2: Возвращение в Салем» (, 1987) — фильм с тем же местом действия и концепцией.
 «Участь Салема» (, 2004) — телесериал, повторная экранизация.
 «Жребий» (, 2023) — художественный фильм, экранизация романа.
 «Жребий» — советский фильм 1974 года.
 «Жребий» ( — «Кость») — канадо-итальянский триллер 2010 года.

Литература